Сливиньский () — польская фамилия.

Известные носители:
 Сливиньский, Артур (18771953) — польский государственный и политический деятель.
 Сливиньский, Блажей (род. 1954) — польский историк, профессор.
 Сливиньский, Збигнев (1924—2003) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Сливиньский, Михал (род. 1970) — советский, украинский и польский гребец на каноэ.
 Сливиньский, Юзеф (18651930) — польский пианист и дирижер.

См. также 
 Сливинский